Турдиев — фамилия. Имеет женскую форму Турдиева. Известные носители:
 Турдиев, Алексей Анатольевич — заслуженный артист России (2010). 
 Турдиев, Амин (1910—1978) — народный артист Узбекистана.
 Турдиев, Дильшод Шермахаммадович (род. 1991) — узбекский борец греко-римского стиля.
 Турдиев, Содикжон (род. в 1952) — узбекский хозяйственный деятель и экономист.
 Дурдиев, Кочкар Ахмедович (Турдиев, Кучкар Турдиевич; 1917—1989) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Турдиева, Зарина (1992—2016) — казахстанская футболистка.